Чемпіонат Азербайджану 2004–2005 — 13-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Нефтчі.

Клуби

Турнірна таблиця 

|}
Примітки: 
1. Клуб Баку взяв участь у Кубка УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Азербайджану 2004—2005.
2. Клуб Шафа (Баку) знявся із чемпіонату через важкий фінансовий стан. У матчах, що залишились, клубу  було зараховано технічні поразки з рахунком 0:3.

Позначення:

Результати

Золотий матч

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на soccerway 

2004—2005
Азербайджан
Азербайджан
2004 в азербайджанському спорті
2005 в азербайджанському спорті